Smissen oder van der Smissen ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred van der Smissen (1823–1895), belgischer General, Sohn von Jacques van der Smissen
 Christ van der Smissen (* 1954), niederländischer Karambolagespieler und Bundestrainer
 Dominicus van der Smissen (1704–1760), deutscher Maler

 Hinrich van der Smissen (1662–1737), deutscher Kaufmann, Gründer der Firma Hinrich van der Smissen Söhne, früher eines der größten Handelshäuser Altonas 
 Jacques van der Smissen (1788–1856), belgischer General

Siehe auch:
 Vandersmissen